De stad Zierikzee telt 569 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Hieronder een compleet overzicht.

|}

Zie ook 
 Lijst van rijksmonumenten in Schouwen-Duiveland voor andere plaatsen in de gemeente.
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Zierikzee

 Zierikzee
Zierikzee